Holloway se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Beverley Anne Holloway
 Jeremy Daniel Holloway